Touroukoro peut désigner :
Touroukoro, une commune du département de Di au Burkina Faso
Touroukoro, une commune du département de Mangodara au Burkina Faso

Homonymie de localités